Montpezat pode se referir a:
 Montpezat (Gard)
 Montpezat (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos